Доминик (Чомин) Пейен Каррикабуру (; фамилия также встречается в написании Peilhen; 17 ноября 1932, Париж — 9 декабря 2022, Камбо-ле-Бен) — баскский писатель (прозаик и поэт), лингвист, этнограф, биолог, преподаватель, политик. Член Эускальцайндии.

Биография 
Родился в Париже в семье выходцев из провинции Суль. При рождении получил имя Доминик. В возрасте пятнадцати (по другим данным шестнадцати) лет начал изучать баскский язык и взял имя Чомин.

Рукопись его первого известного литературного произведения датируется 1953 годом, хотя есть свидетельства, что он начал писать раньше. В университете изучал биологию, затем преподавал её в лицее. Одновременно был преподавателем баскского языка в лицее Лавуазье. 17 ноября 1961 года был избран членом-корреспондентом Эускальцайндии. Дружил с писателем Йоном Миранде, в 1962 году они основали журнал Igela.

Участвовал в Алжирской войне в качестве медбрата.

В 1964 году женился на Мари-Терезе Оливье. Детей в семье не было.

В 1981 году получил докторскую степень в университете Бордо, защитив диссертацию на тему «Баскская анатомическая лексика: морфология и семантика».

В 1982 году переехал в Байонну и приобрёл загородный дом в Сент-Анграсе, где занимался этнографическими исследованиями.

29 апреля 1988 года был избран действительным членом Эускальцайндии. 30 ноября 2007 года получил статус заслуженного академика в связи с достижением 75-летнего возраста.

Был кандидатом от Eusko Alkartasuna на выборах в генеральный совет 1993 и 1997 годов.

Опубликовал около сорока книг на баскском, три на французском, одну на испанском, а также около ста научных статей.

Умер в Камбо-ле-Бен 9 декабря 2022 года в возрасте 90 лет. Похоронен в Лик-Атере.

Произведения 

 Gauaz ibiltzen dana (1967, Itxaropena)
 Itzal gorria (1972, Itxaropena)
 Gatu beltza (1973, Gero)
 Errotaria Errege (1979, Hordago)
 Buffalo Billen abentura (1979, Hordago)
 Mirko printzea (1979, Hordago)
 Atxorra eta altximia (1982, Hordago)
 Aldjezairia askatuta (1982, Hordago)
 Aintza txerriari! (1986, Elkar)
 Kristina Bolsward (1991, Leopoldo Zugaza)
 Alarguntsa beltza (2001, Hiria)
 Ale gorriak (2001, Hiria)
 Ale berdeak (2001, Dakit argitaldaria)
 Mende joanaz (2003, Maiatz)
 Jan Dabrowski (2013, Utriusque Vasconiae)
 Nina Waita : arupu baten itzalean (2015, Utrisque Vasconiae)
 Zaldi beltzak zeruan (2018, Pamiela)

Награды 

 1964 — премия Агирре за роман Gauez ibiltzen dena.
 1967 — премия Агирре за роман Itzal gorria.
 2009 — премия Мануэля Лекуоны.

Примечания 

Баскские писатели XX века
Баскские писатели XXI века
Баскские поэты
Баскологи
Действительные члены Эускальцайндии